Mężczyźni w trzeciej konkurencji snowboardowej rywalizowali o mistrzostwo świata 19 stycznia 2011 w La Molina - Alabaus. Mistrzostwa Świata z 2009 roku nie obronił Kanadyjczyk Jasey-Jay Anderson, który przed mistrzostwami zakończył karierę sportową. Nowym mistrzem świata w tej konkurencji została Austriak Benjamin Karl. Jest to już drugi złoty medal mistrzowski zdobyty przez Karla, dwa lata wcześniej zdobył złoto w slalomie równoległym.

Wyniki

Kwalifikacje

1/8 finału

Ćwierćfinał

Półfinał

Finał

Bibliografia 
 Wyniki na stronie FIS-u

Mistrzostwa Świata w Snowboardzie 2011